Carl Schirren kan syfta på följande personer:

 Carl Christian Gerhard Schirren (1826-1910), tyskbaltisk historiker
 Julius Carl Schirren (1857-1917), tysk jurist
 Carl Schirren (1861-1921), tysk läkare och dermatolog
 Carl Walter Schirren (1889-1970), tysksvensk filosof och språklärare
 Carl Schirren (1922-), tysk läkare, dermatolog och androlog
 Carl Nils Walter Schirren (1945-), svensk jurist och direktör

Se även
 Carl-Schirren-Gesellschaft